Montecalvo in Foglia – comune italiano in provincia di Pesaro e Urbino.
Montecalvo Irpino – comune italiano in provincia di Avellino.
Montecalvo Versiggia – comune italiano in provincia di Pavia.
Montecalvo, frazione di Borghetto d'Arroscia in provincia di Imperia.
Montecalvo, frazione di Pianoro nella città metropolitana di Bologna.
Montecalvo, frazione di Cadrezzate in provincia di Varese.
Montecalvo, frazione di Tiglieto nella città metropolitana di Genova.
Montecalvo del Castellano, frazione del comune di Acquasanta Terme.

Pagine correlate
Monte Calvo